Tenisový turnaj WTA Bell Challenge 2006 se konal ve dnech 30. října – 5. listopadu v kanadském Québecu v hale na koberci. Odměny činily 175 000 USD.

Titul ve dvouhře získala Marion Bartoliová, která ve finále zdolala Rusku Olgu Pučkovovou 6–0, 6–0.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Marion Bartoliová (vítězka)
  Sofia Arvidssonová (1. kolo)
  Séverine Brémondová (semifinále)
  Sybille Bammerová (2. kolo)
  Shenay Perryová (čtvrtfinále)
  Jamea Jacksonová (1. kolo)
  Olga Pučkovová (finále)

Jiné formy účasti 
Následující hráčky obdržely do hlavní soutěže divokou kartu:
  Valerie Tetreaultová
  Stéphanie Duboisová
  Marie-Ève Pelletierová

Následující hráčky se do hlavní soutěže probojovaly z kvalifikace
  Ioana Raluca Olaruová
  Tanja Ostertagová
  Gréta Arnová
  Lilia Osterlohová
  Abigail Spearsová – jako šťastná poražená

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Galina Voskobojevová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)
  Jelena Kostanićová /  Vania Kingová (semifinále)
  Nicole Prattová /  Viktoria Azarenková (semifinále)
  Julie Dittyová /  Milagros Sequeraová (1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry a čtyřhry

WTA Tour 2006
Tenisový turnaj v Quebecu